MISC ist eine Abkürzung für:

 Malabar Independent Syrian Church, orientalisch-orthodoxe Kirche des westsyrischen Ritus
 Malaysia International Shipping Corporation Berhad, internationale Reederei aus Malaysia 
 Minimal instruction set computer, eine Designphilosophie für Computerprozessoren, verwandt mit RISC 

MIS-C steht für:
 MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children), Krankheitsbild bei Kindern nach einer SARS-CoV-2-Infektion

Misc oder misc. ist eine Abkürzung für:
 Miscellanea

Siehe auch:
 Mix

Abkürzung